Усть- — лексический элемент, часто встречающийся в названиях городов и других населённых пунктов на территории России и ряда республик бывшего СССР.

Этимология 
По одной из версий восходит к понятию устье и, таким образом, свидетельствует о том, что данный населённый пункт расположен в месте впадения реки в другую реку, озеро, водохранилище или море. Вместе с тем не все населённые пункты, имеющие в названии приставку «Усть-», расположены в месте впадения рек. В этой связи более вероятной версией является заимствование из тюркского (,  — «верх»). В письменных источниках, восходящих к древнерусскому языку, встречается архаическое употребление слова «усть» в значении «верховье реки» (например, «усть Непрядвы» — на истоке реки Непрядвы из Волова озера).

Города и посёлки, имеющие в названии «усть-» 

 Усть-Абакан
 Усть-Баргузин
 Усть-Джегута
 Усть-Донецкий
 Усть-Илимск
 Усть-Ишим
 Усть-Калманка
 Усть-Каменогорск
 Усть-Камчатск
 Усть-Катав
 Усть-Качка
Усть-Куда
 Усть-Курдюм
 Усть-Кут
 Усть-Лабинск
 Усть-Луга
 Усть-Мая
 Усть-Нера
Усть-Омчуг
 Усть-Ордынский
Усть-Рахмановка
Усть-Сысольск
 Усть-Тарка
Усть-Уда
Усть-Уза

См. также 
 Полный список всех статей, начинающихся на «усть-»

Примечания 

Топонимы
Списки:Топонимика